CoolNovo (ранее — ChromePlus) — браузер на основе проекта Chromium, разрабатывавшийся китайской компанией Maple Studio и использующий для отображения веб-страниц открытый движок WebKit. Браузер разрабатывался как полноценная замена Google Chrome, содержащая ряд функций, отсутствующих в Chrome. На данный момент проект закрыт.

История 

Первая публичная версия ChromePlus для Microsoft Windows вышла 14 июля 2009 года.

С версии 2.0.0.4, которая вышла 30 декабря 2011 года, браузер называется CoolNovo. Переименование было проведено по требованию Google. Проект был закрыт, а последняя версия вышла в релиз 29 августа 2013 года.

Технические характеристики 
CoolNovo содержит полностью всю ту же функциональность, что и Chromium, а именно сборки, распространяемые Google в Stable-канале обновлений, но китайские разработчики добавили такие функции, как:
 Жесты мышью
 Встроенный менеджер закачек. Удалён из программы в версии 2.0.4
 Закрытие вкладок двойным нажатием
 В версии 1.4.0.0 появилась возможность закрытия вкладки правой кнопкой мыши.
 «Суперперетаскивание»
 IE Tab (запуск вкладок в режиме «Internet Explorer» с использованием движка рендеринга страниц Microsoft Trident)
 Встроенный блокировщик рекламы
 Возможность настраивать параметры запуска через графический интерфейс браузера
 Защита личной информации пользователя.
 Улучшена политика очищения приватной информации
 Не включены в поставку сборки следящие компоненты «Google Chrome»
 С версии 1.5.2.0 появилась поддержка mht-файлов.

Награды 
 Испанский портал программного обеспечения Softonic оценил ChromePlus, как выдающийся браузер.
 Редакторы американского портала Software Cockltail присвоили браузеру награду Выбор редакторов

Примечания

См. также 
 Война браузеров
 Google Chrome Frame

Ссылки 
 Официальные сайты
 Официальный сайт ( недоступен )
 Официальный форум (недоступен )

Браузеры на движке Webkit
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение на движке V8
Браузеры на базе Chromium